Ledecky bzw. Ledecký ist der Name folgender Personen:

 Janek Ledecký (* 1962), tschechischer Popmusiker und Sänger
 Katie Ledecky (* 1997), US-amerikanische Schwimmerin